

Televisione 
 Make It Right: The Series - Rak ok doen – serie televisiva thailandese del 2016

Musica 
 Make It Right – singolo di Lisa Stansfield del 1994
 Make It Right – EP degli Anathema del 1999
 Make It Right – album degli Abel del 2012
 Make It Right – brano musicale dei BTS del 2019

Altro 
 Make It Right Foundation – organizzazione non a scopo di lucro di Brad Pitt